Soay ist 
eine Insel im schottischen St. Kilda-Archipel, siehe Soay (St. Kilda)
eine Insel der Inneren Hebriden, südlich von Skye gelegen, siehe Soay (Innere Hebriden)
zwei Inseln der Äußeren Hebriden, Soay Mòr und Soay Beag
eine Schafrasse, siehe Soayschaf